Desa Sukoanyar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukoanyar (administrativ by i Indonesien, lat -7,98, long 112,74), Jawa Timur, 
 Desa Sukoanyar (administrativ by i Indonesien, lat -7,09, long 112,37), Jawa Timur, 
 Desa Sukoanyar (administrativ by i Indonesien, lat -7,27, long 112,53), Jawa Timur, 
 Desa Sukoanyar (administrativ by i Indonesien, lat -7,52, long 112,61), Jawa Timur, 
 Desa Sukoanyar (administrativ by i Indonesien, lat -8,15, long 112,40), Jawa Timur, 
 Desa Sukoanyar (administrativ by i Indonesien, lat -8,09, long 112,72), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar